Ulrich von Weimar-Orlamünde ist der Name folgender Personen:
 Ulrich I. (Istrien-Krain) († 1070), Markgraf von Krain, Markgraf von Istrien, Graf von Weimar
 Ulrich II. (Weimar) († 1112), Graf von Weimar